Mirino – in fotografia, lo strumento utilizzato per comporre l'inquadratura
Mirino – congegno utilizzato per puntare un'arma da fuoco
Mirino – nelle macchine per scrivere, il dispositivo che indica il punto in cui va impresso il carattere